Monachus, a monasztikus életforma tagja
 Monachus (barátfóka) állatnemzetség